Миладинович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Миладинович, Боян (род. 1982) — сербский футболист, защитник.
 Миладинович, Иван (род. 1994) — сербский футболист, защитник
 Миладинович, Игор (род. 1974) — сербский шахматист, гроссмейстер.
 Миладинович, Йован (1939—1982) — сербский футболист, полузащитник.